Durrach ist der Name folgender Orte:

 Durrach (Gemeinde Pram), Ortschaft von Pram (Oberösterreich), Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Durrach (Gemeinde Stans), Ortsteil von Stans (Tirol), Bezirk Schwaz, Tirol

Siehe auch:

 Durach
 Dürrach
 Turrach